La stagione 2019 è stata la penultima e 29ª edizione della Formula Renault Eurocup. Iniziata il 13 aprile a Monza e conclusa il 26 ottobre al Yas Marina Circuit.

Calendario

Team e piloti

Risultati

Classistiche 

 Sistema a punti

I punti sono stati assegnati ai primi 10 classificati.

Classifica Piloti

Classifica team

Note

Collegamenti esterni